Erzgrube hat mehrere Bedeutungen

 Erzgrube als Fachbegriff siehe unter Bergbau
 ein Ortsteil der Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg, siehe Erzgrube (Seewald)
 eine Bezeichnung für die Nagoldtalsperre in Baden-Württemberg